Cesar Fredericq, Belgisch arts en politicus
 Louis Fredericq, Belgisch rechtsgeleerde, hoogleraar, rector en politicus
 Paul Fredericq, Belgisch geschiedkundige, hoogleraar en Vlaams activist